Христово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Христово — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Христово — село в Славяносербском районе Луганской области.